Бурбулатовский сельский совет — входит в состав Близнюковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета — село Бурбулатово.

История 
 1919 — дата образования.
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области данный сельский совет, как и весь Близнюковский район Харьковской области, был упразднён; входящие в совет населённые пункты и его территории присоединены к … территориальной общине Лозовского(?) района.
 Сельсовет просуществовал 101 год.

Населённые пункты совета 

 село Бурбулатово 
 село Вольное Первое 
 село Вольное Второе 
 село Энергетиков 
 село Николаевка Первая 
 село Александровка

Примечания